Nicolás Hernán Gonzalo Otamendi () este un jucător de fotbal argentinian care joacă pentru SL Benfica în Primeira Liga.

Statistici carieră

Club

Referințe

Legături externe

Vélez Sarsfield official profile 
Argentine League statistics 

Nașteri în 1988
Fotbaliști argentinieni
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2010
Fotbaliști ai Manchester City FC
Argentinieni în viață
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2018